Agejev je priimek več oseb:
 Aleksander Vladimirovič Agejev, sovjetski general
 Peter Grigorjevič Agejev, sovjetski letalski as